Situ Tjibinong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Situ Cibinong, sjö, 
 Situ Citatah (sjö i Indonesien, lat -6,47, long 106,86), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar